

Geografia
Italia
 Belmonte Calabro – comune italiano in provincia di Cosenza nella regione Calabria
 Belmonte Castello – comune italiano in provincia di Frosinone nella regione Lazio
 Belmonte Chiavelli – frazione di Palermo
 Belmonte del Sannio – comune italiano in provincia di Isernia nella regione Molise
 Belmonte in Sabina – comune italiano in provincia di Rieti nella regione Lazio
 Belmonte Mezzagno – comune italiano nella città metropolitana di Palermo nella regione Sicilia
 Belmonte Piceno – comune italiano in provincia di Fermo nella regione Marche
 Sacro Monte di Belmonte – santuario nella città metropolitana di Torino
 San Colombano Belmonte – comune italiano nella città metropolitana di Torino nella regione Piemonte

Spagna
 Belmonte – comune nella provincia di Cuenca nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Belmonte de Campos – comune nella provincia di Palencia nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Belmonte de Gracián – comune nella provincia di Saragozza nella comunità autonoma dell'Aragona
 Belmonte de Miranda – comune nella comunità autonoma di Asturie
 Belmonte de San José – comune nella provincia di Teruel nella comunità autonoma dell'Aragona
 Belmonte de Tajo – comune nella comunità autonoma di Madrid

Portogallo
 Belmonte – comune nel distretto di Castelo Branco nella regione di Centro (Portogallo)

Brasile
 Belmonte – comune brasiliano nello stato di Bahia
 Belmonte – comune brasiliano nello stato di Santa Catarina

Persone
 Anthony Belmonte (1995) – calciatore francese
 Chiara Spinelli di Belmonte (1744-1823) – pittrice e nobile italiana
 Feliciano Belmonte Jr. (1936) – politico filippino
 Giuseppe Belmonte (1929-1998) – militare e agente segreto italiano
 Jaime Belmonte (1934-2009) – calciatore messicano
 Belmonte Juan (1892-1925) – torero spagnolo
 Mireia Belmonte (1990) – nuotatrice spagnola
 Nicola Belmonte (1987) – ex calciatore italiano
 Tomás Belmonte (1998) – calciatore argentino

Altro
 Belmonte – formaggio lombardo
 Belmonte – cultivar di olivo della Toscana
 Palazzo Belmonte – edificio di Santa Maria di Castellabate, provincia di Salerno
 Villa Granito di Belmonte – villa di Ercolano, città metropolitana di Napoli
 Eremo di Belmonte - edificio storico in comune di Busca (CN)

Pagine correlate
 Stazione di Belmonte
 Belmont